Гуревич, Яков: Гуревич, Яков Абрамович (1924—2015) — молдавский журналист и прозаик, публицист.
 Гуревич, Яков Григорьевич (1843—1906) — историк и педагог, действительный статский советник.
 Гуревич, Яков Яковлевич (1869—1942) — русский писатель и педагог.